Vanessa Williams peut désigner :
 Vanessa A. Williams (1963-), actrice américaine notamment apparue dans les séries Soul Food : Les Liens du sang et Melrose Place ;
 Vanessa Lynn Williams (1963-), Miss America 1984, chanteuse et actrice américaine notamment apparue dans les films L'Effaceur et Les Seigneurs de Harlem ainsi que dans les séries Ugly Betty et Desperate Housewives.

Artiste de Mercury Records